Alekséievka (Bélgorod), ciutat de la província de Bélgorod, a Rússia
 Alekséievka (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Alekséievka (Saianski), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Alekséievka (Karatuzski), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Alekséievka (Kuràguino), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Alekséievka (Àban), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Alekséievka (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Alekséievka (Nadéjdinski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Alekséievka (Khankaiski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Alekséievka (Novossibirsk), poble de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Alekséievka (Amur), poble de la província de l'Amur, a Rússia
 Alekséievka (Kursk), poble de la província de Kursk, a Rússia
 Alekséievka (Omsk), poble de la província d'Omsk, a Rússia
 Alekséievka (Nijni Nóvgorod), poble de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Alekséievka (Astracan), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Alekséievka (Volodarski), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Alekséievka (Oriol), poble de la província d'Oriol, a Rússia
 Alekséievka (Pervomàiskoie), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Alekséievka (Belogorsk), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Alekséievka (Khvalinsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Alekséievka (Atkarsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Alekséievka (Arkadak), poble de la província de Saràtov, a Rússia